Balince, une localité du Kosovo située dans la commune de Klina.
 Balince, une localité du Kosovo située dans la commune de Vučitrn.